Intrepido peut faire référence à:

 L'Intrepido, un périodique hebdomadaire italien de bande dessinée, publié entre 1935 et 1998 par .
 Le Intrepido, un brick de la Marine royale du Royaume des Deux-Siciles, acquis plus tard par la Regia Marina.
 Le Intrepido, un destroyer de la Regia Marina, qui est entré en service en 1913.
 Le Intrepido, un torpilleur de la Regia Marina, qui est entré en service en 1944.
 L'intrepido, un film de 2013 écrit et réalisé par Gianni Amelio, avec comme acteur Antonio Albanese.